Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1948 war die fünfte Austragung dieses Wettbewerbs und gleichzeitig die letzte, die mit Auswahlmannschaften der Städte und Woiwodschaften durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen zwölf Mannschaften teil, polnischer Mannschaftsmeister wurde die Auswahl aus Kraków, während sich der Titelverteidiger Łódź mit dem fünften Platz begnügen musste.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1948.

Modus 

Die zwölf teilnehmenden Mannschaften bestritten ein einfaches Rundenturnier, gespielt wurde an sechs Brettern. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termine und Spielort 

Das Turnier wurde vom 22. bis 29. September im Klub Oficerski in Wrocław ausgetragen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1948